Нещадименко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Нещадименко, Евгения Миновна (1914—2007) — Герой Социалистического Труда.
 Нещадименко, Марк Петрович (1869—1942) — украинский медик.
 Нещадименко, Харитина Петровна (1890—1926) — украинская советская актриса; сестра Марка Нещадименко.